TRL kan syfta på 
 Technology Readiness Level – en teknologis mognadsgrad 
 Total Request Live – ett amerikanskt TV-program på kanalen MTV